Тигры Астаны — казахстанский баскетбольный клуб, выступающий в Высшей лиге Казахстана.
 Астана Тайгерс — казахстанский женский баскетбольный клуб.